Macedonisch handbalteam (mannen)
 Macedonisch handbalteam (vrouwen)